Eyewitness (filme) -  filme de 1981, com William Hurt e Sigourney Weaver
Eyewitness (série de televisão) — exibida pelo canal USA Network
Eyewitness News — um formato de radiodifusão

Desambiguação